Сумбанцы — народ в Индонезии. Численностью в 500 тысяч человек, проживает на острове Сумба Малого Зондского архипелага. Являются коренным населением этого острова. Язык — восточно-сумбанский диалектный континуум (камбера); на западе острова распространены несколько близкородственных языков (коди, веджева, ламбоя и др.), взаимопонимание между которымы, однако, отсутствует. Традиционны земледелие и скотоводство, особое место занимают коневодство и разведение буйволов. Сумбанцы известны ткачеством. Традиционно поселение кучевого типа. Дома свайные, каркасно-столбовые. Общество делится на несколько слоёв — аристократия, общинники и пришлые. Сумбанцы — христиане, в основном протестанты, и в меньшей части католики. Христианство было принесено на Субму ещё в колониальный период, но фактически массовый переход в христианство населения произошёл уже после обретения Индонезией независимости и присоединения к ней острова. Мусульмане-сунниты представлены переселенцами с других островов. Также сохранились традиционные верования марапу (почитание и взаимодействие с духами умерших), а также вера в божество Вулла-Ладдо (Месяц-Солнце).

Ссылки 
 Dynamometric Observations among Various Peoples
 https://www.jstor.org/stable/pdfplus/660287.pdf

 Notes on the Phonology of the Tirurai Language
 https://www.jstor.org/stable/pdfplus/592821.pdf

 The RGH Law in Philippine Languages
 https://www.jstor.org/stable/pdfplus/3087491.pdf

 textiles of sumba

 Сумбанцыhttp://www.etnolog.ru/people.php?id=SUMN

народы Индонезии